Republic P-43 Lancer – amerykański samolot myśliwski z okresu II wojny światowej
 P.43 – włoski czołg z okresu II wojny światowej